Die B Grupa 1958/59 war die zehnte Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 8. August 1958 und endete am 28. Juni 1959.

Modus 
Die Saison wurde vom Kalenderjahr-Rhythmus auf Herbst/Frühjahr umgestellt. Die 32 Vereine waren in zwei Gruppen eingeteilt. Vertreten waren die gleichen Mannschaften wie in der Vorsaison. Sie traten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen in die A Grupa auf. Die Mannschaften auf den Plätzen Zwei bis Acht spielten in der folgenden Saison in der eingleisigen B Grupa, während die Teams ab Platz Neun in die W Grupa gingen.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Gruppe Süd 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1958 59
Fußballsaison 1958/59